Bruno Coulais (1954 -), compositeur français ;
 Claude Coulais (1924 - 2009), homme politique français.